Колледж-Стейшен (Арканзас) — статистически обособленная местность в округе Пьюласки, штат Арканзас, США.
 Колледж-Стейшен (Техас) — моногород в центре округа Бразос, штат Техас, США.